Fedra –  personaggio della mitologia greca regina di Atene
 Fedra – film del 1909 diretto da Oreste Gherardini
 Fedra – film del 1962 diretto da Jules Dassin 
 Fedra – opera in lingua italiana in due atti composta dal compositore bavarese Giovanni Simone Mayr
 Fedra – nome proprio di persona italiano femminile
 Fedra – opera di Ildebrando Pizzetti su libretto di Gabriele D'Annunzio
 Fedra – tragedia in cinque atti scritta da Racine nel 1677
 Fedra – tragedia cothurnata di Lucio Anneo Seneca
 Fedra – nome commerciale di una pillola anticoncezionale

Pagine correlate
 Phaedra